Europamästerskapet i futsal 2018 spelades i Katalonien 9–13 april 2018 och var den 13:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet, detta var första gången någonsin som Spanien ställde upp i samma turnering samtidigt som Katalonien, Spanien hade tidigare vägrat deltaga i turneringen då Katalonien tillåtits ställa upp med ett eget landslag.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Sammanställning

Källor
 Officiell webbsida 

2018
Futsalåret 2018
2018 i Katalonien
Futsal i Katalonien
Sportevenemang i Katalonien